Henry Beatty ist der Name folgender Personen:

* Henry Beatty (Unternehmer) (1834–1914), kanadischer Unternehmer
 Henry Perrin Beatty (* 1950), kanadischer Politiker